Little Mountain (plaats in South Carolina), een plaats in de Amerikaanse staat South Carolina
 Little Mountain (berg in South Carolina), een berg in de Amerikaanse staat South Carolina
 Little Mountain (Ohio), een berg in de Amerikaanse staat Ohio
 Little Mountain (Tennessee), een berg in de Amerikaanse staat Tennessee
 Little Mountain (Virginia), een berg in de Amerikaanse staat Virginia
 Little Mountain (West Virginia), een berg in de Amerikaanse staat West Virginia
 Little Mountain (California), een berg in de Amerikaanse staat Californië
 Little Mountain (Flintshire), een plaats in Engeland
 Little Mountain (Vancouver), een heuvel in Vancouver, Canada
 Little Mountain (Sint Eustatius), een heuvel op het eiland Sint Eustatius